Dit is een lijst van planetoïden 19201-19300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 21 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (19201) - || 1992 GZ4|| 4 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (19202) - || 1992 HN || 29 april 1992 || Spacewatch
|-
| (19203) - || 1992 HJ2|| 27 april 1992 || Spacewatch
|-
| (19204) Joshuatree || 1992 ME || 21 juni 1992 || J. Mueller
|-
| (19205) - || 1992 PT || 8 augustus 1992 || E. W. Elst
|-
| (19206) - || 1992 PH4|| 2 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (19207) - || 1992 QS1|| 24 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (19208) Starrfield || 1992 RW || 2 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (19209) - || 1992 UW2|| 25 oktober 1992 || S. Otomo
|-
| (19210) Higayoshihiro || 1992 YE4|| 25 december 1992 || T. Seki
|-
| (19211) - || 1993 DM || 21 februari 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (19212) - || 1993 FL18|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (19213) - || 1993 FF21|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (19214) - || 1993 FT22|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (19215) - || 1993 FS29|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (19216) - || 1993 FA37|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (19217) - || 1993 FE43|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (19218) - || 1993 FH49|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (19219) - || 1993 OH5|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (19220) - || 1993 OX11|| 19 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (19221) - || 1993 PD3|| 14 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (19222) - || 1993 QK1|| 16 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (19223) - || 1993 QH8|| 20 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (19224) Orosei || 1993 RJ3|| 15 september 1993 || A. Boattini
|-
| (19225) - || 1993 RX5|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (19226) Peiresc || 1993 RA8|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (19227) - || 1993 RH16|| 15 september 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (19228) Uemuraikuo || 1993 SN1|| 16 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (19229) - || 1993 SD5|| 19 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (19230) Sugazi || 1993 TU || 11 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (19231) - || 1993 TL5|| 9 oktober 1993 || Spacewatch
|-
| (19232) - || 1993 TJ15|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (19233) - || 1993 UD7|| 20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (19234) Victoriahibbs || 1993 VC1|| 9 november 1993 || E. F. Helin
|-
| (19235) van Schurman || 1993 VS4|| 9 november 1993 || E. W. Elst
|-
| (19236) - || 1993 XV || 11 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (19237) - || 1994 AP || 4 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (19238) - || 1994 AV1|| 9 januari 1994 || H. Shiozawa, T. Urata
|-
| (19239) - || 1994 AM2|| 7 januari 1994 || H. Shiozawa
|-
| (19240) - || 1994 AZ10|| 8 januari 1994 || Spacewatch
|-
| (19241) - || 1994 BH4|| 16 januari 1994 || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| (19242) - || 1994 CB1|| 3 februari 1994 || S. Otomo
|-
| (19243) Bunting || 1994 CD9|| 10 februari 1994 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (19244) - || 1994 CX12|| 7 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (19245) - || 1994 EL2|| 8 maart 1994 || E. F. Helin
|-
| (19246) - || 1994 EL7|| 14 maart 1994 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (19247) - || 1994 LO1|| 2 juni 1994 || Spacewatch
|-
| (19248) - || 1994 PT || 14 augustus 1994 || T. Kobayashi
|-
| (19249) - || 1994 PO25|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (19250) Poullain || 1994 PF26|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (19251) Totziens || 1994 RY1|| 3 september 1994 || P. Wild
|-
| (19252) - || 1994 RG7|| 12 september 1994 || Spacewatch
|-
| (19253) - || 1994 RN28|| 5 september 1994 || E. W. Elst
|-
| (19254) Shojitomoko || 1994 VD7|| 11 november 1994 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (19255) - || 1994 VK8|| 8 november 1994 || A. Fitzsimmons, D. O'Ceallaigh, I. P. Williams
|-
| (19256) - || 1994 WA4|| 28 november 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (19257) - || 1995 DS5|| 22 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (19258) Gongyi || 1995 FT20|| 24 maart 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (19259) - || 1995 GB || 1 april 1995 || T. Kobayashi
|-
| (19260) - || 1995 GT || 4 april 1995 || S. Otomo
|-
| (19261) - || 1995 MB || 21 juni 1995 || R. H. McNaught
|-
| (19262) Lucarubini || 1995 OB1|| 29 juli 1995 || A. Vagnozzi
|-
| (19263) Lavater || 1995 OH10|| 21 juli 1995 || F. Börngen
|-
| (19264) - || 1995 SE10|| 17 september 1995 || Spacewatch
|-
| (19265) - || 1995 SD24|| 19 september 1995 || Spacewatch
|-
| (19266) - || 1995 TF1|| 14 oktober 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (19267) - || 1995 TB8|| 15 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (19268) Morstadt || 1995 UZ || 21 oktober 1995 || P. Pravec
|-
| (19269) - || 1995 UQ11|| 17 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (19270) - || 1995 VS8|| 14 november 1995 || Spacewatch
|-
| (19271) - || 1995 VG13|| 15 november 1995 || Spacewatch
|-
| (19272) - || 1995 WO15|| 17 november 1995 || Spacewatch
|-
| (19273) - || 1995 XJ || 10 december 1995 || Kleť
|-
| (19274) - || 1995 XA1|| 15 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (19275) - || 1995 XF1|| 15 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (19276) - || 1995 XS4|| 14 december 1995 || Spacewatch
|-
| (19277) - || 1995 YD || 17 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (19278) - || 1995 YN || 19 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (19279) - || 1995 YC4|| 28 december 1995 || AMOS
|-
| (19280) - || 1996 AV || 11 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (19281) - || 1996 AP3|| 14 januari 1996 || AMOS
|-
| (19282) Zhangcunhao || 1996 AM15|| 14 januari 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (19283) - || 1996 BJ2|| 26 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (19284) - || 1996 BU3|| 27 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (19285) - || 1996 CM9|| 12 februari 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (19286) - || 1996 DU || 19 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (19287) Paronelli || 1996 DH1|| 22 februari 1996 || M. Cavagna, A. Testa
|-
| (19288) Egami || 1996 FJ5|| 20 maart 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (19289) - || 1996 HY12|| 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (19290) Schroeder || 1996 JR1|| 15 mei 1996 || NEAT
|-
| (19291) Karelzeman || 1996 LF || 6 juni 1996 || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| (19292) - || 1996 NG5|| 14 juli 1996 || E. W. Elst
|-
| (19293) Dedekind || 1996 OF || 18 juli 1996 || P. G. Comba
|-
| (19294) Weymouth || 1996 PF || 6 augustus 1996 || R. Linderholm
|-
| (19295) - || 1996 RC1|| 10 september 1996 || NEAT
|-
| (19296) - || 1996 RO4|| 13 september 1996 || NEAT
|-
| (19297) - || 1996 RS24|| 8 september 1996 || Spacewatch
|-
| (19298) Zhongkeda || 1996 SU4|| 20 september 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (19299) - || 1996 SZ4|| 16 september 1996 || A. Fitzsimmons, M. J. Irwin, I. P. Williams
|-
| (19300) - || 1996 SH6|| 18 september 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program|}

Planetoïdenlijsten